Sarbia (gromada w powiecie czarnkowskim)
 Sarbia (gromada w powiecie kołobrzeskim) (gryficki / kołobrzeski)